Langevin ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Langevin (David Richard Langevin; * 1954), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Dominique Langevin (* 1947), französische Physikerin
 George Pau-Langevin (* 1948), französische Politikerin (PS)
 Hector-Louis Langevin (1826–1906), kanadischer Politiker
 Hélène Langevin-Joliot (* 1927), französische Nuklearphysikerin
 James Langevin (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Louis-de-Gonzague Langevin (1921–2003), kanadischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Louis-Philippe-Adélard Langevin (1855–1915), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Saint-Boniface
 Michel Langevin (* 1963), kanadischer Schlagzeuger und Grafikdesigner
 Orphée Langevin, kanadischer Sänger
 Paul Langevin (1872–1946), französischer Physiker
 Paul-Gilbert Langevin (1933–1986), französischer Musikwissenschaftler

Langevin bezeichnet:

 Langevin (Schiff), französisches Forschungsschiff
 Langevin-Funktion, mathematische Funktion
 Langevin Block, Gebäude im Ottawa
 Langevin (Fluss), Fluss auf Réunion
 Langevin (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Renée Bordereau (Kampfname Langevin; 1770–1828), französische Soldatin
 Langevin-Funktion, eine Funktion zur Berechnung von Polarisation, Magnetisierung und Widerstand
 Langevin-Gleichung, eine stochastische Differentialgleichung
 Paul-Langevin-Preis, ein Physikpreis
 Institut Laue-Langevin, ein internationales Forschungszentrum